Њу Касл има више значења:
 Округ Њу Касл
 Њу Касл (Вирџинија)
 Њу Касл (Делавер)
 Њу Касл (Пенсилванија)
 Њу Касл (Индијана)
 Њу Касл (Кентаки)
 Њу Касл (Колорадо)
 Њукасл (Нови Јужни Велс)